Хаберландт, Габерландт () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Хаберландт, Готлиб (1854—1945) — австро-немецкий ботаник и физиолог растений
 Хаберландт, Михаэль (1860—1940) — австрийский этнолог
 Хаберландт, Фридрих (1826—1878) — австрийский агроном